COLGALT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 626 амінокислот, а молекулярна маса — 72 924.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Трансферази